Björn Rosengren kan syfta på:

 Björn Rosengren, född 1942, svensk fackföreningsman och socialdemokratisk politiker
 Björn Rosengren (advokat), född 1944, svensk advokat och idrottsledare
 Björn Rosengren (företagsledare), född 1959, svensk företagsledare